Кубок Федерации 2010 — 48-й по счёту розыгрыш наиболее престижного кубка среди сборных команд по теннису среди женщин.

Сборная Италии защитила свой прошлогодний титул.

Мировая группа

Сетка

Плей-офф Мировой группы 

Дата: 24-25 апреля

Четыре сборные, проигравшие в первом раунде Мировой группы (Германия, Сербия, Украина и Франция) встречаются с четырьмя сборными-победителями Мировой группы II (Австралия, Бельгия, Словакия и Эстония).

 Бельгия, Австралия, Франция и Словакия переходят в 2011 году в турнир Мировой группы.
 Эстония, Украина, Германия и Сербия переходят в 2011 году в турнир 2-й Мировой группы.

Мировая группа II 

Дата: 6-7 февраля

 Австралия, Бельгия, Словакия и Эстония далее переходят в плей-офф Мировой группы за право выйти в Мировую группу
 Аргентина, Испания, Китай и Польша далее переходят в плей-офф Мировой группы II за право остаться в Мировой группе II

Плей-офф Мировой группы II 

Дата: 24-26 апреля

Четыре сборные, проигравшие в Мировой группе II (Аргентина, Испания, Китай и Польша) встречаются с четырьмя сборными-победителями региональных зон (Канада, Словения, Швеция и Япония).

 Сборная Испании сохраняет место в мировой группе 2 в 2011 году.
 Сборные Швеции, Канады и Словении переходят в мировую группу 2 в 2011 году.
 Сборная Польши вылетает в первую группу евро-африканской региональной зоны в 2011 году.
 Сборная Китая вылетает в первую группу зоны Азия-Океания в 2011 году.
 Сборная Японии возвращается в первую группу зоны Азия-Океания в 2011 году.
 Сборная Аргентины вылетает в первую группу зоны Америка в 2011 году.

Региональные зоны

Зона Америка

Группа I 
Место проведения: Yacht y Golf Club Paraguayo, Ламбаре, Парагвай, грунт

Дата: 3 — 6 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в плей-офф Мировой группы II
 
 
 
 
 
  — вылетает в группу II Зоны Америка
  — вылетает в группу II Зоны Америка

 Группа II 
Место проведения: Национальный теннисный клуб, Гуаякиль, Эквадор, грунт

Дата: 19 — 24 апреляУчаствующие сборные

  — переходит в группу I Зоны Америка
  — переходит в группу I Зоны Америка

Зона Азия/Океания 

Место проведения: Национальный теннисный центр, Куала-Лумпур, Малайзия, хард

Дата: 3 — 6 февраля

Группа I 

Участвующие сборные

  — переходит в плей-офф Мировой группы II
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в группу II Зоны Азия/Океания

 Группа II Участвующие сборные

  — переходит в группу I Зоны Азия/Океания

Зона Европа/Африка

Группа I 
Место проведения: Complexo de Tenis do Jamor, Круз-Кебрада, Португалия, хард(i)

Дата: 3 — 6 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в плей-офф Мировой группы II
  — переходит в плей-офф Мировой группы II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в группу II Зоны Европа/Африка
  — вылетает в группу II Зоны Европа/Африка

 Группа II 
Место проведения: Orange Fitness & Tennis Club, Ереван, Армения, грунт

Дата: 28 апреля — 1 маяУчаствующие сборные

  — переходит в группу I Зоны Европа/Африка
  — переходит в группу I Зоны Европа/Африка
 
 
 
 
  — вылетает в группу III Зоны Европа/Африка
  — вылетает в группу III Зоны Европа/Африка

Группа III 
Место проведения: Smash Tennis Academy, Каир, Египет, грунт

Участвующие сборные

  — переходит в группу II Зоны Европа/Африка
 ''' — переходит в группу II Зоны Европа/Африка

Примечания

См. также 
 Кубок Дэвиса 2010

Ссылки 

 Официальный сайт 

2010